Кріс Еверт була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (переможниця)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
  Зіна Гаррісон (1-ше коло)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Eckerd Open Draw

1988
Тур WTA 1988
1988 в американському спорті